Ladyhawke puede referirse a:

Ladyhawke, una película dirigida por Richard Donner en el año 1985.
Ladyhawke (1979-), cantante y compositora musical neozelandesa. Su nombre artístico deriva de la película anterior.